Барбаши — название населённых пунктов в России:
 Барбаши — хутор в Светлоярском районе Волгоградской области.
 Барбаши — деревня в Купинском районе Новосибирской области, упразднена в 2001 году.
 Барбаши — деревня в Псковском районе Псковской области.